Delfin bzw. Delphin steht für:

 Delfine (Delphinidae), Familie von Walen mit rund 40 Arten
 Gemeiner Delfin (Delphinus delphis), eine Art der Delfine, die u. a. im Mittelmeer vorkommt
 Delphin (Sternbild)
 Delfinschwimmen, kurz Delfin, ein Schwimmstil, siehe Schmetterlingsschwimmen
 Delfin (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Delphin (Software), Simulationssoftware für Wärme-, Feuchte-, Luft- und Salztransport
 Delphin, österreichische Lokomotive (1842), siehe KFNB – Planet, Delphin, Blitz und Neptun
 Delfin, populärer Vibrator des deutschen Herstellers Fun Factory (Unternehmen)
 EPI-NO Delphine, Ballon-Beckenbodentrainer des deutschen Herstellers Tecsana
 Henkel (Geschütz)

Schiffstypen: 
 Delphin (Jolle), Klasse von Segelbooten der Werft Südnautik
 Delphin (U-Boot), Prototyp eines deutschen Kleinst-U-Boots im Zweiten Weltkrieg
 Delphin (Volksmarine), Reedeschutzboot der Volksmarine

Schiffe: 
 Delphin (Schiff, 1843), Dampfschiff auf dem Walensee
 Delphin (Schiff, 1877), Dampfschiff der Gouvernements von Deutsch-Neuguinea
 Delfin (Schiff, 1912), U-Boot der griechischen Marine
 Delphin (Schiff, 1975), Kreuzfahrtschiff
 Delphin, Mehrzwecklandungsboot der Deutschen Marine, siehe Klasse 520#Einheiten der Klasse
 früherer Name der Almottahedah 1
 SMS Delphin (1860), Kanonenboot der Preußischen und Kaiserlichen Marine
 SMS Delphin (1906), Artillerietender/Schulboot der Kaiserlichen Marine und Reichsmarine

Unternehmen:
 Delfín, ehemalige spanische Automarke

Gebäude:
 Haus zum Delphin (Konstanz), spätmittelalterliches Wohnhaus und Baudenkmal in der Altstadt von Konstanz

Delfín bzw. Delphin als Vorname:
 Delfín Benítez Cáceres (1910–2004), paraguayischer Fußballspieler und -trainer
 Christian Delphin Wexelsen (1830–1883), norwegischer Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
 Delphine
 ad usum Delphini, lateinische Formel für zensierte Bücher
 Bunte Delphin-Bücherei, kleine Naturführer
 Delfin 4, Sprachtest zur Überprüfung der Sprachkompetenz von Vorschulkindern in NRW
 Delphinbuch